

Toponymie

Altena, ville allemande de la Westphalie ;
 Château d'Altena ;
 Comté d'Altena, comté appartenant au Saint-Empire romain germanique ;

Altena, commune néerlandaise du Brabant-Septentrional ;
 Altena, hameau de la commune néerlandaise de Noordenveld, dans le Drenthe ;
 Nij Altena, nom en frison du village néerlandais de Nij Altoenae, commune de Het Bildt en Frise ;
 Pays de Heusden et d'Altena, région naturelle des Pays-Bas.

Patronymie 

 Anton van Altena, inventeur et industriel néerlandais ;
 Ernst van Altena, poète, écrivain et traducteur néerlandais ;
 Hector van Altena, homme politique néerlandais.